Пётр Георгиев Арнаудов (; род. 8 августа 1986, Пловдив) — болгарский шахматист, гроссмейстер (2013).

Участник командного чемпионата Европы (2013) в Варшаве.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Болгарии